Historie mistrovství České republiky v chůzi mužů na 50 km (údaje do roku 2006 včetně)

Muži na 50 km
Mistrovství v chůzi na 50 km mužů se koná od roku 1969. Pořadatelé mistrovství: Přerov 26×, Poděbrady 7×, Praha–Poděbrady 3×, Rumburk 1×.

Medailisté

2006: 1. Rudolf Cogan 4:53:28, 2. Milan Švehla 4:53:34, 3. Stanislav Albrecht 5:19:02; 
2005: 1. David Šnajdr 4:40:52, 2. Milan Švehla 4:52:44, 3. Rostislav Kovář 5:38:44; 
2004: 1. Jiří Malysa 4:24:51, 2. Milan Švehla 4:49:29, 3. František Párys 4:56:59; 
2003: 1. Miloš Holuša 4:04:40, 2. Jiří Mašita 4:18:01, 3. David Šnajbr 4:32:42; 
2002: 1. Jiří Šorm 4:17:07, 2. Tomáš Hlavenka 4:19:42, 3. Zdeněk Simon 4:24:25; 
2001: 1. František Kmenta 4:08:22, 2. Jiří Šorm 4:11:19, 3. Miloš Dušek 4:59:35; 
2000: 1. Miloš Holuša 4:06:49, 2. Jiří Šorm 4:20:50, 3. Jiří Mašita 4:29:19; 
1999: 1. Hubert Sonnek 4:07:29, 2. František Kmenta 4:11:06, 3. Miloš Dušek 4:19:26; 
1998: 1. Jaroslav Makovec 4:18:22, 2. František Kmenta 4:22:08, 3. Miloš Dušek 4:30:37; 
1997: 1. Hubert Sonnek 4:12:58, 2. Jiří Mašita 4:13:50, 3. Miloš Holuša 4:13:52; 
1996: 1. Hubert Sonnek 4:13:19, 2. Roman Bílek 4:13:47, 3. Jiří Mašita 4:28:27; 
1995: 1. Hubert Sonnek 3:56:57, 2. Miloš Holuša 3:58:55, 3. Jaroslav Makovec 4:10:13; 
1994: 1. Roman Bílek 4:01:45, 2. Miloš Holuša 4:05:06, 3. Jaroslav Makovec 4:13:48; 
1993: 1. Miloš Holuša 3:59:48, 2. Hubert Sonnek 4:08:29, 3. Roman Bílek 4:33:12; 

Počet titulů
 Hubert Sonnek 6×
 Jaroslav Makovec 4×
 Alexandr Bílek, Miloš Holuša 3×
 František Bíro, Jan Klimeš, Jaroslav Pták, Harald Putz, Josef Smola 2×
 Roman Bílek, Rudolf Cogan, Jan Dzurňák, Václav Fajt, František Kmenta, Peter Lukačevič, Jiří Malysa, Vladimír Podroužek, Zdeněk Simon, David Šnajdr, Jiří Šorm, Tomáš Waloschek 1×

Počet medailí
 Jaroslav Pták 10×
 Miloš Holuša, Hubert Sonnek 8×
 Jaroslav Makovec 6×
 Vladislav Dostál 5×
 František Bíro, Miloš Dušek, Jiří Mašita, František Párys, Milan Švehla 4×
 Alexandr Bílek, Roman Bílek, Ján Dzurňák, František Kmenta, Harald Putz, Zdeněk Simon, Jiří Šorm 3×
 Luboš Brož, Dalibor Černota, Václav Fajt, Jan Klimeš, Josef Macek, Jiří Malysa, Josef Smola, Miroslav Svoboda, David Šnajdr 2×
 Stanislav Albrecht, Milan Belko, Jan Brandejský, Rudolf Cogan, Václav Dostalík, Pavol Dreveňák, Tomáš Hlavenka, Rostislav Kovář, Miloslav Lapka, Peter Lukačevič, Stanislav Mezera, Ivo Piták, Vladimír Podroužek, Petr Savický, Roman Sláma, Jiří Urválek, Luboš Vonášek, Tomáš Waloschek 1×

Deset nejlepších časů na mistrovství
 3:56:57 Hubert Sonnek 1995
 3:58:55 Miloš Holuša 1995
 4:01:45 Roman Bílek 1994
 4:06:23 Vladimír Podroužek 1980
 4:07:02 Ján Dzurňák 1980
 4:08:22 František Kmenta 2001
 4:10:13 Jaroslav Makovec 1995
 4:11:19 Josef Smola 1995
 4:11:19 Jiří Šorm 2001
 4:13:50 Jiří Mašita 1997